Брати Монгольф'є вважаються винахідниками «монгольф'єрів» (аеростат).
 Жак-Етьєнн Монгольф'є (1745—1799) — французький винахідник, молодший з двох братів Монгольф'є, винахідник повітряної кулі.
 Жозеф Мішель Монгольф'є (1740—1810) — французький винахідник, старший з двох братів Монгольф'є, винахідників повітряної кулі.

 Монгольф'є — місячний кратер.
 5864 Монгольф'є — астероїд головного поясу.